Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2017 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 28 mai au .

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
La numéro 2 mondiale et finaliste sortante, Serena Williams, vainqueur à l'Open d'Australie, a mis fin à sa saison début avril en raison de sa grossesse et laisse par conséquent le champ libre à plusieurs joueuses en forme. C'est le cas de la Roumaine Simona Halep, sacrée à Madrid et finaliste à Rome une semaine auparavant. Sont également favorites Elina Svitolina, la plus titrée de ce début de saison, et récemment victorieuse dans la capitale italienne, ainsi que Johanna Konta et Karolína Plíšková, qui ont remporté deux titres chacune. La leader du classement Angelique Kerber n'a, quant à elle, toujours pas décroché le moindre trophée depuis le début de l'année, tout comme la tenante du titre Garbiñe Muguruza. Par ailleurs, cette  édition de Roland-Garros aurait pu marquer le retour de Maria Sharapova en Grand Chelem, elle qui avait été suspendue 15 mois en raison de dopage. Longtemps pressentie comme invitée du tournoi, Bernard Giudicelli, le président de la FFT, annonce le  qu'elle ne fait pas partie des wild cards. On note encore le retour à la compétition de Petra Kvitová qui a été blessée au poignet en décembre 2016 lors d'une agression.

Les Françaises semblent beaucoup plus en forme que leurs congénères masculins. En effet, Kristina Mladenovic fait, elle aussi, partie des favorites de la compétition. Elle réalise la meilleure saison de sa carrière avec un titre à son actif et trois autres finales disputées, dont une sur terre battue, à Madrid, lui permettant d'arriver Porte d'Auteuil à la  place mondiale. Caroline Garcia est également en forme avec l'un de ses meilleurs classements (). Toutefois, la polémique qui s'est créée autour d'elle à propos de son refus de jouer la Fed Cup a influé sur ses performances en début de saison.

Forfaits 

  Vania King (100, blessée au genou) →  Magdaléna Rybáriková
  Laura Siegemund (32, blessée au genou droit) →  Ons Jabeur
  Serena Williams (2, enceinte) →  Verónica Cepede Royg

Pendant le tournoi 
La numéro 1 mondiale Angelique Kerber est battue dès le  par Ekaterina Makarova (2-6, 2-6). C'est la première fois que la tête de série numéro 1 du tableau féminin est éliminée dès son entrée en lice Porte d'Auteuil.

La Tunisienne Ons Jabeur,  mondiale, repêchée à la suite du forfait de Laura Siegemund et participant pour la première fois au tournoi parisien, crée l'exploit au  en battant la  Dominika Cibulková. Elle devient la première joueuse d'un pays arabe à atteindre le  d'un tournoi du Grand Chelem.

C'est la première fois depuis 1994 que deux Françaises sont présentes en 1/4 de finale de Roland-Garros. C'est d'ailleurs la première fois dans leur carrière que Caroline Garcia et Kristina Mladenovic atteignent ce stade de la compétition dans la capitale française.

La tenante du titre Garbiñe Muguruza est éliminée en 1/8 de finale par la Française Kristina Mladenovic, qui atteint pour la deuxième fois de sa carrière les 1/4 de finale d'un Majeur.

À l'issue des 1/8 de finale, l'édition 2017 promet de couronner une championne inédite puisqu'aucune des huit quart-de-finaliste n'a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem.

La Lettonne Jeļena Ostapenko devient la première joueuse de son pays à atteindre la 1/2 finale puis la finale d'un tournoi du Grand Chelem en simple.

Alors qu'elle était menée 6-3, 5-1, Simona Halep parvient à retourner la situation et remporte son 1/4 de finale en 3 sets contre Elina Svitolina (3-6, 7-6, 6-0).

La Tchèque Karolína Plíšková, battue en 1/2 finale par Simona Halep, rate l'occasion de détrôner Angelique Kerber au classement de la WTA. La finale oppose la Roumaine à la jeune Lettonne Jeļena Ostapenko, qui a battu Timea Bacsinszky au tour précédent.

Lauréate 
Jeļena Ostapenko, âgée tout juste de 20 ans, crée l'exploit en remportant contre toute attente la finale face à Simona Halep. La Lettonne n'est pourtant pas passée loin de la défaite, elle qui était menée 6-4, 3-0, balle de double break pour son adversaire, avant de renverser la situation. Elle remporte ainsi le  de sa carrière et bat pour la première fois un membre du top 5. Elle devient, par ailleurs, la deuxième joueuse non tête de série à décrocher Roland-Garros, après Margaret Scriven en 1933. Cette victoire lui permet de faire un bond de 35 places, passant de la  à la  mondiale.

Primes et points

Parcours 
Note : Parce que le tournoi a lieu une semaine plus tard qu'en 2016, les points à défendre incluent les résultats de Roland-Garros 2016 et les tournois de la semaine du  (Nottingham et Bois-Le-Duc).

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2017

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2017